Нивье — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нивье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Нивье — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Нивье — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Нивье — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Нивье — деревня в Невельском районе Псковской области.